Может означать:
 Угличский машиностроительный завод
 Угличский часовой завод